Jandro, pel·lícula melodramàtica de 1963 dirigida per Juli Coll i Claramunt
 Jandro Lion, pseudònim d'Alejandro León Atienza (Madrid, 1980), policia nacional, youtuber i exportavoz de l'associació policial Jusapol
 Jandro (mag), nom artístic dAlejandro López García (València, 1 d'abril de 1977), mag, actor, presentador de televisió, guionista, humorista i escriptor valencià